Garden Homes Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garden Homes Historic District (Chicago, Illinois), NRHP-ID 05000108
 Garden Homes Historic District (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID 90000669